La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2016-2017 (abbreviata in Premijer liga BiH 2016-2017), conosciuta anche come BH Telecom Premijer liga Bosne i Hercegovine 2016-2017 per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 17ª edizione del campionato della Bosnia Erzegovina (la 15ª che copre l'intero territorio nazionale) ed è stata vinta dallo , al suo quinto titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Ivan Lendrić () con 19 reti.

Stagione

Novità 
Sei squadre sono state retrocesse dopo essersi piazzate agli ultimi sei posti nella stagione 2015-2016. Al loro posto sono stati promossi il , vincitore della Prva liga RS 2015-2016 e il , vincitore della Prva liga BiH 2015-2016.

Formula 
Il campionato si svolge in due fasi: nella prima le dodici squadre si affrontano in un girone di andata e ritorno, per un totale di 22 giornate. Successivamente le squadre vengono divise in due gruppi in base alla classifica (mantenendo i punti conquistati): le prime sei formano un nuovo girone e competono per il titolo e la qualificazione alle competizioni europee; le ultime sei invece lottano per non retrocedere in Prva liga.

Al termine della competizione, la squadra prima classificata diventa campione di Bosnia ed Erzegovina e si qualifica ai preliminari della UEFA Champions League 2017-2018. Le squadre classificate al secondo e al terzo posto, insieme alla vincitrice della coppa nazionale, si qualificano ai preliminari della UEFA Europa League 2017-2018. Nella poule retrocessione le ultime due squadre classificate vanno direttamente in Prva liga FBiH e Prva liga RS (a seconda della locazione)

Squadre partecipanti

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al gruppo per il titolo
      Ammessa al gruppo retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Seconda fase

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2017-2018
      Qualificato alla UEFA Europa League 2017-2018
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2017-2018
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2017-2018

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale (solo per decidere la squadra campione, gli accessi alle coppe europee e le retrocessioni)
Reti totali realizzate (solo per decidere la squadra campione, gli accessi alle coppe europee e le retrocessioni)
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti (solo se si confrontano due squadre)
Reti realizzate negli scontri diretti
Differenza reti generale
play-off

Risultati

Tabellone gruppo per il titolo

Tabellone gruppo retrocessione

Statistiche

Classifica marcatori

Media spettatori casalinga

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2016-2017 e Prva liga RS 2016-2017
 Kup Bosne i Hercegovine 2016-2017

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su soccerway
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016-2017